

Топонимы 
 Лытка — река в Кировской области и Удмуртии.
 Лытка — посёлок в Афанасьевском районе Кировской области.

Другие значения 
 Лытка — старинный каменотёсный инструмент, представляет собой лопату, рычаг для добычи камня.
 Лытка — бедро, голень, ляжка, икра ноги.

участок земли (Сходи, обкоси эту лытку!)

Примечания